Tillamook – plemię Indian północnoamerykańskich
 Tillamook – zatoka Oceanu Spokojnego, w stanie Oregon, w USA
 Tillamook – miasto w stanie Oregon, w USA
 hrabstwo Tillamook (ang. Tillamook County) – w stanie Oregon, w USA